Krutow (; alternative Schreibweise: Krutov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Krutow (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Jewgenjewitsch Krutow (1960–2012), russischer Eishockeyspieler und -trainer